Cyclaneusma är ett släkte av svampar. Cyclaneusma ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cyclaneusma